Online kupovina (ili online shopping) je proces u kojemu kupci kupuju usluge i proizvode direktno od trgovca u realnom vremenu putem Interneta. To je oblik E-trgovine. Online trgovina, online shop, web shop, web trgovina ili virtualna trgovina analogni su kupovanju usluga i proizvoda u fizičkoj trgovini ili trgovačkom centru. Proces se naziva business-to-consumer (B2C) ili business-to-business (B2B) online kupovina, ovisno o tome da li se transakcije odvijaju između dva poduzetnika ili između trgovca i potrošača.

Danas u Hrvatskoj promet u online maloprodaji iznosi približno 700 mln kuna, odnosno 0,61 posto ukupne maloprodaje. U Hrvatskoj je usporedbi s drugim zapadnim zemljama stopa zasićenosti online maloprodaje izuzetno niska, obzirom ona primjerice u SAD iznosi znatno viših 7 posto. Ova veća razvijenost je u SAD-u je posljedica razvijenije infrastrukture (dostave, telekomunikacija, platežnih sustava, itd.) te razvijenijeg tržišta, jer Hrvatska je ušla u kapitalizam relatvno kasno tijekom 1991.

Povijest 
Godine 1990.-te Tim Berners-Lee je izradio prvi World Wide Web server i preglednik. Već sljedeće godine je otvoren za komercijalnu upotrebu. Daljnji napredak se odvijao 1994. godine kada su pokrenuti internetsko bankarstvo i Pizza Hut online pizza shop. Iste godine je Netscape uveo SSL enkripciju za online prijenos podataka, ključan čimbenik za sigurnu online kupovinu. Već godinu dana kasnije pojavili su se Amazon.com i eBay (pod nazivom AuctionWeb).

Vidi još 
 Elektroničko poslovanje
 Online tržište
 E-trgovina

Vrela

Vanjske poveznice 
 Hrvatska gospodarska komora│BIZNET: Katalog hrvatskih web dućana

Internet